Cascina Nuova ima više značenja:
 Cascina Nuova, Asti
 Cascina Nuova, Bergamo
 Cascina Nuova, Cuneo
 Cascina Nuova, Firenze
 Cascina Nuova, Milano
 Cascina Nuova, Monza-Brianza
 Cascina Nuova, Novara
 Cascina Nuova, Pavia
 Cascina Nuova, Torino
 Cascina Nuova, Vercelli